La tequila est une boisson alcoolisée produite essentiellement au Mexique à partir de l'agave bleu nommé agave tequilana.
Tequila est un village et une municipalité de l'État de Jalisco au Mexique.
Le tequila sunrise est un cocktail à base de tequila.

Patronyme 
Tila Tequila, actrice de télévision américaine.

Cinéma
Tequila et Bonetti (Tequila and Bonetti) est une série télévisée américaine en douze épisodes de 45 minutes, créée par Donald Bellisario ;
Tequila Sunrise est un film américain réalisé par Robert Towne en 1988.

Musique
 Tequila est une composition de rock instrumental du groupe américain The Champs sortie en 1958 ;
 Tequila Sunrise est une chanson du groupe de rock américain Eagles sur l'album Desperado sorti en 1973 ;
 Tequila Sunrise est un titre des rappeurs de Cypress Hill sur l'album Cypress Hill IV sorti en 1998.
Tequila est une chanson du groupe de folk metal finlandais Korpiklaani présent sur l'album Ukon Wacka

Autres
 Tequila, une bande dessinée créée par Jerry Frissen et Gobi, faisant partie de la série Lucha Libre